Вене́вцев — русская фамилия.

Известные носители 
 Веневцев, Владимир Георгиевич (1913—1999) — советский футболист и хоккеист.
 Самойлик (урожд. Веневцева), Анна Сергеевна (род. 1995) — российская кёрлингистка и гольфистка.